Panțuru:
 Ion Panțuru (1934-2016)
 Tudor Panțuru (n. 1946)

Nume de familie românești